Ganna är ett samhälle i provinsen Veszprém i Ungern. Ganna ligger i Ajkai kommun och har en area på 15,47 km². År 2019 hade Ganna totalt 202 invånare.

Källor

Orter i Veszprém (provins)
Ajkai kommun